

Biografia
Seppure considerata una famiglia minore rispetto alle Cinque Famiglie, DeCavalcante è stato un potente Boss che ha dato il nome alla omonima famiglia mafiosa attiva nel New Jersey. Per via delle sue origini aristocratiche italiane, era soprannominato anche Il conte. Le sue attività erano concentrate a Newark e fu indagato dall'FBI nei primi anni '60 dopo le dichiarazioni del primo pentito Joe Valachi. Fu condannato a scontare 15 anni di prigione, e quando uscì nel 1976, si ritirò in Florida. Il suo posto venne preso da Giovanni Riggi. DeCavalcante morì di attacco cardiaco il 6 febbraio 1997.

Boss della famiglia DeCavalcante

Collegamenti esterni 
 

Mafiosi italoamericani